Морской Патруль — австралийский телевизионный сериал, премьера которого состоялась 5 июля 2007 года на австралийском канале Nine Network. Действие происходит на борту вымышленного патрульного судна Королевского Военно-Морского Флота Австралии «Её Величества австралийский корабль Хаммерсли». Сюжет сериала сосредоточен вокруг корабля и жизни членов его экипажа.

Несмотря на сходство по содержанию, данный сериал не является продолжением сериала «Патрульный Катер» 1979 года.

Сюжет 

Все сезоны телесериала «Морской Патруль» рассказывают об экипаже австралийского корабля «Хаммерсли», который имеет дело с серьёзными нарушениями австралийского законодательства, такими как незаконный лов рыбы, контрабанда наркотиков и людей, а также с проблемами беженцев, помимо этого они должны отвечать на зов помощи терпящих крушение судов. Премьера каждого сезона, как правило, представляет собой большое событие, проблему, которая связывает все эпизоды в один сюжет, и которую команда решает на протяжении всего сезона, помимо тех проблем, которые появляются в каждой серии. Однако в четвёртом сезоне основная сюжетная линия отсутствует.

Двадцать четыре моряка из всех слоев общества, разного возраста и темперамента, живущие буквально бок о бок неделя за неделей, вдали от семьи и друзей, иногда находятся в море в течение нескольких месяцев. В тяжёлых условиях, которые может вынести не каждый, мужчины и женщины доказывают свою преданность долгу, проявляют терпимость, послушание, перенося трудности с юмором. Существует также определенная романтика вековых традиций военно-морской службы, будь то таинственное очарование моря или белая униформа. Между всеми членами экипажа существует тесная эмоциональная связь, глубокие и прочные дружеские отношения, появившиеся благодаря опасностям и приключениям, которые они встречают на протяжении службы. Моряки говорят, что их работа на патрульном катере является лучшей в Военно-морском флоте.

Первый сезон дебютировал 5 июля 2007 года. В этом сезоне Хаммерсли — патрульное судно класса «Фримантл». Основная линия первого сезона связана с Островом Брайт, на котором произошла таинственная смерть морского биолога. Команда вовлечена в заговор, связанный с водой, содержащий смертельный токсин.

Второй сезон под названием «Морской Патруль II: Переворот» вышел в 2008 году. В этом и последующих сезонах Хаммерсли — судно класса «Армидейл». Оно гораздо маневренней, с большей силой мотора, а значит быстрее. Сюжет второго сезона вращается вокруг повстанцев на вымышленных островах Самару, которые пытаются свергнуть нынешнее правительство, и группы Восточно-европейских наемников и контрабандистов.

В третий сезон, известный как «Морской Патруль III: Красное Золото» вышел в эфир в 2009 году и начался с трагической смерти одного из членов экипажа. Сезон сосредоточен на расследовании его смерти.

Четвёртый сезон вышел в эфир в 2010 году в новом 16-серийном формате, причем он не имеет главную тему в отличие от первых трех сезонов. В этом сезоне меняется состав экипажа, уход некоторых моряков не объясняется, возможно они были переведены на другое судно.

Пятый сезон начал трансляцию в 2011 году и состоял из 13 эпизодов. Этот сезон начался с теракта в зарубежном баре, в котором отдыхал экипаж Хаммерсли. Это последний сезон.

Каждый эпизод с третьего сезона начинается со слов «Честь — Честность — Смелость — Неподкупность — Верность», которые являются основными ценностями Королевского Военно-Морского Флота Австралии.

В ролях

Список эпизодов

Производство 
«Каждый час каждого дня молодые люди и женщины в любую погоду служат на Королевском австралийском морском патрульном судне, борются, чтобы защитить границы Австралии. Они обеспечивают безопасность самого большого в мире острова…»

Суда 

В первом сезоне снимались два реальных патрульных судна класса «Фримантл», съёмки этих судов объединили, чтобы создать «Хаммерсли». Патрульный крейсер «Уоллонгонг» использовался для съёмок в Сиднее, в то время, как крейсер «Ипсуич» использовался в течение шести-недельных съемок на острове Данк в Квинсленде. «Хаммерсли» служил под начальством вымышленной военно-морской структуры «НАВКОМ» («NAVCOM») и был списан в заключительном эпизоде первого сезона. Имел номер 202 на корпусе. Также в первом сезоне появляется второе вымышленное судно «Кингстон» класса «Фримантл» — оно упоминается в нескольких эпизодах и появляется в девятом: Кингстон имеет судовой номер реального патрульного судна «Таунсвилл».

Во время съёмок первого сезона было предсказано, что позже Хаммерсли заменят более новым патрульным судном класса «Армидейл». Для съёмок Хаммерсли со второго сезона использовали судно класса «Армидейл» с номером 82 на корпусе.

Местоположения 
 Кэрнс, Квинсленд
 Военно-Морская База Waterhen, Сидней, Новый Южный Уэльс
 Остров Данк, Квинсленд
 Пляж миссии, Квинсленд
 Пляж Cowley, около Иннисфейла, Квинсленд
 Горы Тамборайн, Квинсленд

Приём 
«Морской Патруль» был одним из наиболее ожидаемых телесериалов Австралии, частично из-за бюджета одного эпизода более чем 1 миллиона Австралийских долларов, что в два раза превышает бюджет других австралийских драм. «Морской Патруль» также ознаменовал возвращение Лизы Маккьюн к съёмкам.

«Морской Патруль» получил смешанные, но в большей степени положительные обзоры. Первый сезон смотрели примерно 1,5 миллиона зрителей, и хотя во время начала второго сезона рейтинг понизился, к концу сезона вернулся к отметке 1,5 миллиона зрителей.

Многие критики утверждают, что сценарий слаб, а актерская игрв плохо раскрывается.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы Австралии
Телесериалы Австралии 2000-х годов
Приключенческие телесериалы Австралии